Walpole (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Walpole (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Walpole (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Walpole (West-Australië), een plaats in het zuidwesten van West-Australië
 Walpole (rivier), een rivier in West-Australië
 Horace Walpole, Brits schrijver
 Robert Walpole, eerste minister onder George I en II van het koninkrijk Groot Brittannië.
 Walpole (New Hampshire)